Ixodes е таксономичен род Иксодови кърлежи включващ важни вектори на заболявания при хора и животни наричани кърлежжовопреносими заболявания. При ухапването на гостоприемника кърлежът инокулира със своята слюнка различни микроорганизми като Borrelia burgdorferi причинител на Лаймска болест. Преносители са и на причинителите на Бабезиоза, Ерлихиоза при хора и животни, Анаплазмоза.

Кърлежите от рода са специализирани в кръвосмучене от бозайници, птици и дори влечуги. Всяка от фазите на онтогенеза са последвани от период, през който паразитът не се храни. Личинките, нимфите и женските се хранят еднократно, като всеки акт на хранене продължава от 3 до 6 дни при половонезрелите и 6 до 12 дни при женските.

Видове

Източници